La saison 2011-2012 du Championnat d'Afrique du Sud de football est la seizième édition du championnat de première division en Afrique du Sud. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué tandis que l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face aux meilleures équipes de National First Division, la deuxième division sud-africaine.

C'est le club d'Orlando Pirates, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur Moroka Swallows et quatre sur Supersport United. C'est le 
neuvième titre de champion d'Afrique du Sud de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le  de Premier Soccer League, Engen Santos, affronte en barrage de promotion-relégation deux équipes de deuxième division. Les trois équipes s'affrontent deux fois, seul le meilleur club se maintient ou accède à l'élite.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Afrique du Sud de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Site officiel de la Premier Soccer League

Championnat d'Afrique du Sud de football
Afrique du Sud
Sport en Afrique du Sud en 2011
Sport en Afrique du Sud en 2012